, une communauté du comté de Bullitt dans le Kentucky.
 Brownington,  une ville du comté de Henry, dans le Missouri.
 Brownington, une ville du comté d'Orleans dans le Vermont.
 La Branche Brownington, un affluent de la rivière Willoughby.